Су́йкка () — бывший финский остановочный пункт и на 278,1 км перегона Хелюля — Кааламо линии Сортавала — Суоярви I. Расположен в полукилометре от одноимённого хутора Кааламского сельского поселения Сортавальского района Карелии.  Участок Сортавала — Вяртсиля — , был открыт 01.11.1894, однако платформа Suikka возникла гораздо позже. Причиной открытия нового остановочного пункта было наличие большого количества финских хуторов, объединённых общим названием Suikka и достаточная их удалённость от ближайших станций Рюттю и Кааламо: 4 и 9 км соответственно. На платформе имели остановку пригородные поезда сообщением Выборг — Хийтола — Сортавала — Маткаселькя — . 
После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР остановочный пункт не восстанавливался
.  В переводе с финского языка Suikka означает пилотка.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Суйкка на railwayz.info

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1935 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Сортавальский район
Остановочные пункты по алфавиту